Geraei ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammadali Geraei (* 1994), iranischer Ringer 
 Mohammadreza Geraei (* 1996), iranischer Ringer